Felm ist der Name folgender Orte:

 Felm, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Felm (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich